4 of a Kind é o quarto álbum de estúdio da banda texana D.R.I. lançado em 1988. Esse álbum tem uma sonoridade mais thrash metal, o que desaponta alguns fãs na época do lançamento desse álbum.

Faixas 
 "All for Nothing" - 3:56
 "Manifest Destiny" - 2:38
 "Gone Too Long" - 2:20
 "Do the Dream" - 2:36
 "Shut-Up!" - 2:47
 "Modern World" - 4:22
 "Think for Yourself" - 4:43
 "Slumlord" - 1:53
 "Dead in a Ditch" - 0:49
 "Suit and Tie Guy" - 3:44
 "Man Unkind" - 5:29

Créditos 
 Kurt Brecht - vocal
 Spike Cassidy - guitarra e produção
 Josh Pappé - baixo
 Felix Griffin - bateria
 Bill Metroyer - engenheiro de som, produção e mixagem
 Greg Fulginiti - Masterização
 Bryan Karlstron - Engenheiro assistente
 Ken Paulakovich - Engenheiro assistente

Álbuns de D.R.I.
Álbuns de 1987
Álbuns de thrash metal
Álbuns de crossover thrash